Sheila Ryan peut faire référence à :
 Sheila Ryan (1921-1975), actrice américaine ;
 Sheila Ryan (1952-2012), actrice américaine.